Le coup de rappel, appelé aussi coup du revenez-y, coup de la navette, coup d'aller retour et, autrefois, coup de la mortellerie, est une combinaison de base du jeu de dames qui s'envisage très fréquemment.

Principe du coup 

Comme l'indiquent ses noms évocateurs ce coup repose sur un mécanisme simple : Après avoir donné à prendre à une pièce adverse, elle est renvoyée en arrière par le sacrifice d'une pièce, généralement un pion. Appliqué à une dame, ce principe peut même être employé plusieurs fois.

Le renvoi peut ne pas se faire immédiatement, mais plus tard dans le déroulement d'une combinaison.

Cette opération sert à positionner une pièce adverse. Elle permet aussi d'enlever ses propres pions lorsqu'ils gênent une manœuvre tactique.

Certains auteurs font une distinction plus fine : le coup de rappel étant pour eux un simple renvoi, après la prise d'une pièce attaquée par exemple, le coup de la navette étant un aller et un retour, et le coup de revenez-y, terme plus général, une offre quelconque suivie d'un renvoi.

Le coup de rappel participe à de nombreuses combinaisons dont plusieurs coups standard comme le coup Springer, le coup du trombone, le coup du caméléon, le coup de la catapulte, le coup de l'amiral et, souvent, le coup Napoléon.

Dans les fins de partie, ce coup est souvent indispensable pour menacer une dame adverse d'un crochet imparable, par exemple dans la finale Scouppe.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

rappel